Die Saison 2018/19 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die dreiundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 15. September 2018 und endete am 13. April 2019. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurden die Skurios Volleys Borken, die auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichteten. Absteigen mussten der SF Aligse und das Volleyball-Team Hamburg, der VCO Schwerin zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 SF Aligse
 BBSC Berlin
 RPB Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 Volleyball-Team Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 SV Bad Laer
 Bayer Leverkusen
 VfL Oythe
 VCO Schwerin
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2017/18 wurde der DSHS SnowTrex Köln, der ebenso wie der zweitplatzierte Bayer Leverkusen auf den Aufstieg verzichtete. Absteiger waren der VC Allbau Essen und der TV Gladbeck. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der SF Aligse (West) und der RPB Berlin (Nord). Wie schon im Vorjahr startete der VCO Schwerin mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde erneut der VC Printus Offenburg, der sich allerdings aus finanziellen Gründen in die 3. Liga zurückzog. Absteigen musste der TSV 1860 Ansbach.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TSV 1860 Ansbach
 VCO Dresden
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 VC Neuwied 77
 VC Printus Offenburg
 TV Planegg-Krailling
 AllgäuStrom Volleys Sonthofen
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Waldgirmes
 VC Wiesbaden II

Meister der Saison 2017/18 wurde der VC Printus Offenburg, der jedoch auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Dafür nahm der Zweitplatzierte NawaRo Straubing sein Aufstiegsrecht wahr. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten musste die TG Bad Soden. Aus den Dritten Ligen stiegen proWIN Volleys TV Holz, VC Wiesbaden II und TV 05 Waldgirmes (alle Süd) sowie TV Planegg-Krailling und TSV 1860 Ansbach (beide Ost) auf. Mit einem Sonderspielrecht startete erneut der VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2018 19
Volleyballsaison 2018/19